Speechless:
 Speechless — песня Леди Гаги.
 Speechless — песня американского кантри-дуэта Dan + Shay.
 Speechless — песня Майкла Джексона.
  — песня Робина Шульца.
 Speechless — песня из диснеевского ремейка «Аладдин» (2019).